Hoth puede referirse a:

Hermann Hoth, general alemán de la Segunda Guerra Mundial.
Hoth, mundo helado que forma parte de la ambientación de la saga de Star Wars.
Hoth, una transcripción fonética de Höðr, dios de la mitología nórdica.